ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА" (ФБУ) (ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» (ПФБ)) — фондова біржа цінних паперів України. Зареєстрована в 1998 році.

29 серпня 2017 року НКЦПФР анулювала ліцензію ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА"

ФБУ в своїй діяльності використовує індекс ФБУ, який розраховується з використанням показників 10-ох провідних компаній України.

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В.

Посилання 
  Офіційний сайт «Фондової біржі «Універсальна»

Фондові біржі України
Фондовий ринок